Térey ist der Familienname folgender Personen:

 Edith von Térey (1877–1929), ungarische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Gabriel von Térey (Gábor Térey) (1864–1927), ungarischer Kunsthistoriker
 János Térey (1970–2019), ungarischer Dichter und Schriftsteller